Staffelgraben ist ein Gewässername:

 Staffelgraben (Isar), linker Zufluss der Isar vor dem Sylvensteinspeicher im Gemeindegebiet von Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Staffelgraben (Schleifenbach), linker Zufluss des Schleifenbachs (zum  Hochrhein) bei Obergailingen, Gemeinde Gailingen am Hochrhein, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Staffelgraben (Seegraben), rechter Zufluss des Seegrabens (zum Nesselbach, zur Aisch) in einem See bei Dutzenthal, Markt Sugenheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Staffelgraben (Stunzach), linker Zufluss der Stunzach in Gruol, Stadt Haigerloch, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Staffelbach